Miejscowości w USA:
 Golden Valley – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe
 Golden Valley – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Golden Valley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Golden Valley – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Golden Valley (ang. Golden Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Golden Valley (ang. Golden Valley Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Golden Valley (ang. Golden Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Golden Valley (ang. Golden Valley County) – w stanie Montana
 hrabstwo Golden Valley (ang. Golden Valley County) – w stanie Dakota Północna